Râul Cerbu se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă din România:

 Cerbu afluent al râului Gilort
 Cerbu afluent al Râului Larga Mare
 Cerbu afluent al râului Râmnicul Sărat

Vezi și 
 Cerbu (dezambiguizare)
 Râul Cerboaia (dezambiguizare)

Toponime românești